Na Knížecí je název více míst:

 Na Knížecí (Smíchov) – lokalita a stejnojmenné autobusové stanoviště a terminál MHD u jižního východu stanice metra Anděl v Praze na Smíchově
 Praha-Smíchov Na Knížecí – zaniklá železniční zastávka v téže lokalitě
 Na Knížecí (Králův Dvůr) – název restaurace a lokality v centru města Králův Dvůr
 Na Knížecí (Tetín) – ulice v Tetíně v okrese Beroun
 Na Knížecí (Husinec) – název hotelu a lokality v Husinci u Prachatic
 Na Knížecí (Čížová) – název restaurace a lokality v obci Čížová u Písku
 Na Knížecí (Čimelice) – název restaurace a lokality v obci Čimelice u Písku
 Na Knížecí (Benešov) – název restaurace na Masarykově náměstí v Benešově

Související články 
 Knížecí